Alain Mamou-Mani : producteur français.
 Guy Mamou-Mani : président de Syntec Numérique.
 Arthur Mamou-Mani : Architecte RIBA

Voir aussi 
 
 
Patronyme tunisien